|-
| 94601 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94602 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94603 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94604 - || || 12 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94605 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94606 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94607 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94608 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94609 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94610 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94611 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94612 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94613 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94614 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94615 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94616 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94617 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94618 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94619 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94620 - || || 13 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94621 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94622 - || || 17 de novembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 94623 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94624 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94625 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94626 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94627 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94628 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94629 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94630 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94631 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94632 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94633 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94634 - || || 21 de novembre, 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 94635 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94636 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94637 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94638 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94639 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94640 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94641 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94642 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94643 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94644 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94645 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94646 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94647 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94648 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94649 - || || 16 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94650 - || || 17 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94651 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94652 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94653 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94654 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94655 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94656 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94657 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94658 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94659 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94660 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94661 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94662 - || || 24 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94663 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94664 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94665 - || || 6 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94666 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94667 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94668 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94669 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94670 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94671 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94672 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94673 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94674 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94675 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94676 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94677 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94678 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94679 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94680 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94681 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94682 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94683 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94684 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94685 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94686 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94687 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94688 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94689 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94690 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94691 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94692 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94693 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94694 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94695 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94696 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94697 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94698 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94699 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94700 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4